Lluís de França (duc de Bretanya) (Versalles 1707 - 1712), Príncep de França i duc de Bretanya des del seu naixement 
 Lluís de França (duc de Borgonya) (Palau de Versalles, 1682 - 1712), Duc de Borgonya
 Lluís de França (gran delfí) (Fontainebleau, 1661 - Medon, 1711), Príncep de França i Delfí de Viennois 
 Lluís de França o Lluís d'Evreux (1276 - París 1319), comte d'Evreux (1316-1319).
 Lluís de França o Lluís III d'Orleans (Saint Germain-en-Laye, 1549 - Mante, 1550), príncep de França i duc d'Orleans (1549-50) 
 Lluís de França (1704-1705), príncep de França i duc de Bretanya 
 Lluís de França (1707-1712), delfí de França unes tres setmanes el 1712 
 Lluís de França o Lluís el Germànic (804, Frankfurt del Main, 876), rei dels francs orientals similar a l'actual Alemanya 
 Lluís de França o Lluís I el Pietós dit «el Pietós» (Cassinogilum, 778 - Ingelheim, 840), rei dels francs i emperador del Sacre Imperi (814-840)
 Lluís II de França dit el Quec o el Tartamut (846 - Compiègne, 879), rei carolingi d'Aquitània (867-79) i rei de França (877-79) 
 Lluís III de França, rei de França (879-882)
 Lluís IV de França dit el d'Ultramar (Laon, 921 - Reims, 954), rei carolingi de França (936 -954) 
 Lluís V de França dit l'Indolent (~967 - 987), rei de França durant uns mesos de l'any 987 
 Lluís VI de França dit el Gras (1081 - Bethisy, Picardia 1137 ), rei de França (1108-1137)
 Lluís VII de França dit el Jove (1120 - París, 1180), rei de França (1137-1180)
 Lluís VIII de França dit el Lleó (París 1187 - Montpensier, Alvèrnia 1226), rei de França (1223-1226)
 Lluís IX de França (Poissy, 1214 - Tunis, 1270), rei de França entre 1226 i 1270 venerat com a sant 
 Lluís X de França dit l'Osbtinat o l'Hutin (1289 - Vincennes 1316 ), rei de Navarra (1305-1316) i rei de França (1314-1316)
 Lluís XI de França dit el Prudent (Bourges, Cher 1423 - Plessis-les-Tours, Indre i Loira 1483 ), rei de França (1461-1483)
 Lluís XII de França dit “el Pare del Poble” (Blois, 1462 - París, 1515), duc d'Orleans i Valois (1465-1515); rei de França (1498- 1515), duc de Milà (1498-1512) i rei de Nàpols (1501-1504)
 Lluís XIII de França dit “el Just” (Fontainebleau, 1601 - Saint Germain-en-Laye, 1643), rei de Navarra, Comte de Foix i Bigorra, i vescomte de Bearn i Marsan (1610 - 20), i rei de França (1610 - 43), comte de Barcelona (1641 - 43) i co-príncep d'Andorra (1610-43)
 Lluís XIV de França (Saint-Germain-en-Laye, 1638 – Versalles, 1715), Rei de França i de Navarra (1643 – 1715), Comte de Barcelona (1643-52) copríncep d'Andorra
 Lluís XV de França dit el Ben Amat (Versalles, 1710 - 1774), rei de França i de Navarra (1715-1774), copríncep d'Andorra i duc d'Anjou
 Lluís XVI de França (Versalles, 1754 - París, 1793), rei de França i de Navarra (1774 -1792), copríncep d'Andorra (1774-92) i duc de Berry (1754-74)
 Lluís XVII de França (Versalles, 1785 - París, 1795), Rei titular de França i de Navarra (1793 -1795)
 Lluís XVIII de França (Palau de Versalles, 1755 - París, 1824), rei de França i Navarra (1814 -1824) 
 Lluís Antoni de França (Versalles, 1775 - Görz, Àustria, 1844), Duc d'Angulema i delfí de França entre 1824 i 1830
 Lluís Felip I de França (París, 1773 - Claremont, Anglaterra, 1850), rei dels francesos (1830-1848) i el darrer sobirà que ha regnat a França amb el títol reial